Schleißbach ist ein geographischer Name:

 Schleißbach oder Schleissbach, westlichster historischer Siedlungskern der Stadt Mainburg, Landkreis Kelheim, Bayern

 Schleißbach (Traun), rechter Zufluss der Traun (zur Donau) bei Weißkirchen an der Traun, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Schleißbach (Waldnaab), linker Zufluss der Waldnaab in Windischeschenbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern